Les Saurornitholestinés (sous-famille ) forment une sous-famille de dinosaures Dromaeosauridae appartenant au clade des Eudromaeosauria.

Références 

Dromaeosauridae
Taxon fossile décrit en 2009